New Franklin kan syfta på:

 New Franklin, Missouri
 New Franklin, Ohio